Panki, village de Pologne dans la voïvodie de Silésie, siège de 
 Panki, la gmina de Panki.
 Pańki, village de Pologne dans la voïvodie de Podlachie.